Сент-Армель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сент-Армель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан